A Pipa e a Flor: Livro de Rubem Alves;
 A Pipa e a Flor (teatro): Peça baseada no livro, com adaptação de Laerte Asnis.

Desambiguação